Bunn Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bunn Hill (Broome County, New York)	
 Bunn Hill (Otsego County, New York)